Паолетти, Антонио (1834—1912) — итальянский художник.
  — итальянский архитектор и скульптор.
 Паолетти, Фердинандо (1717—1801) — итальянский экономист, тосканский священник.
 Паолетти, Флавио (род. 2003) — итальянский футболист.